Hipster se poate referi la:

 Hipster (subcultură contemporană)
 Hipster (subcultură din anii 1940)
 Hipster PDA,un organizator personal pe suport de hârtie
 Low-rise (modă)
 Hipsters (film)